Chione gnidea är en musselart som först beskrevs av William John Broderip och Sowerby 1829.  Chione gnidea ingår i släktet Chione och familjen venusmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Venusmusslor
gnidea